Tanjung Peranap är en udde i Indonesien.   Den ligger i provinsen Kepulauan Riau, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Jakarta.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Tanjung Peranap åt sydväst. Runt Tanjung Peranap är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. I omgivningarna runt Tanjung Peranap växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Kepulauan Riau